Petrykozy (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Działdowski
 Petrykozy (powiat Opoczyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Opoczyński
 Petrykozy (powiat Pabianicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Pabianicki
 Petrykozy (powiat Grodziski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Grodziski
 Petrykozy (powiat Sierpecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sierpecki
 Petrykozy (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Kołobrzeski